Kolokotronis ist der Familienname folgender Personen:

 Gennaios Kolokotronis (1803–1868), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Ruth Kolokotronis (* 1985), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Theodoros Kolokotronis (1770–1843), griechischer Freiheitskämpfer und Partisanenführer